Okręty US Navy o nazwie USS „Pembina”

 Pierwszy USS „Pembina” był kanonierką. Wszedł do służby 16 października 1861 roku. 
 Drugi USS „Pembina” (AK-200) był okrętem zaopatrzeniowym. Wszedł do służby 25 maja 1945 roku.

Pembina